Ambite är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Ambite ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ambite är varierad. Ambite ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Ambite. Runt Ambite är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Villalbilla,  km nordväst om Ambite. Trakten runt Ambite består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Orter i Madrid